

Pénznemek 
 Jüan, a zsenminpi (a Kínai Népköztársaság egyik hivatalos pénznemének) alapegysége
 Hongkongi dollár, a Kínai Népköztársaság egyik hivatalos pénzneme (összefoglaló néven jüan)
 Makaói pataca, a Kínai Népköztársaság egyik hivatalos pénzneme (összefoglaló néven jüan)
 Mandzsukuói jüan, Mandzsukuo pénzneme volt az ország 1945-ös megszűnéséig

Egyéb jelentések 
 Jüan Si-kaj (1859–1916) kínai politikus, katona, önjelölt császár
 Jüan-dinasztia (元朝), más néven Mongol-dinasztia Kínában
 Jüan (thai), Thaiföld északi részén élő népcsoport
 Jüan folyó, Hunan kínai tartományban